General Synth (GS) ist ein Standard für elektronische Musikinstrumente. Er wurde vom Hersteller Roland für Instrumente eigener Herstellung geschaffen, um die engen Vorgaben des Standards General MIDI um spezielle Möglichkeiten zu erweitern.

Siehe zum grundsätzlichen Verständnis eines MIDI-Standards zunächst General MIDI.

Weblinks 
Erweiterungen - Roland General Synth (PDF-Datei; 1,07 MB)

Audioschnittstelle